Respiração - o trânsito do oxigênio ou ar que acontece pelo sistema respiratório.

Ou ainda:
 
Instrumento de sopro -  instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar.
Sopro cardíaco - um som cardíaco, semelhante ao ruído de um sopro de ar, gerado pela passagem do sangue através do coração.
Sopro diastólico - um tipo de sopro cardíaco que ocorre durante a diástole do coração.
Sopro sistólico - um tipo de sopro cardíaco que ocorre durante a sístole do coração.

Ver também

Assovio
Halitose

Desambiguação